Argun kan henvise til flere steder:
 Argun (Tjetjenien) – en by i republikken Tjetjenien i Rusland
 Argun (Kaukasus) – en flod i Tjetjenien i Rusland
 Argun (Sibirien) – en flod i Zabajkalskij kraj i Rusland